Existen varios conventos o monasterios de la Concepción Franciscana, fundamentalmente en España:

 el monasterio de la Concepción Franciscana de Cuenca;
 el monasterio de la Concepción Franciscana de Granada;
 el monasterio de la Concepción Franciscana de Jaén
 el convento de la Concepción Franciscana de Segovia;

Con la denominación Concepción Francisca existen también los siguientes:
 el convento de la Concepción Francisca de Pastrana (Guadalajara);
 el convento de la Concepción Francisca de Toledo;
 el convento de la Concepción Francisca de Madrid;